Bahnhof Oberkassel steht für:

 Bahnhof Bonn-Oberkassel, Bonn
 Alter Bahnhof Oberkassel, Düsseldorf